Шитубек — название населённых пунктов в Казахстане:
 Шитубек — село в Темирском районе Актюбинской области.
 Шитубек — село в Казалинском районе Кызылординской области.